«Ультраамерика́нцы» () — американский комедийный боевик режиссёра Нимы Нуриза́де по сценарию  Ма́кса Лэ́ндиса. В главных ролях: Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт. Премьера в США состоялась 21 августа 2015 года, в России — 27 августа 2015.

Сюжет 

Майк — незадачливый немотивированный потребитель марихуаны, живущий в маленьком городке со своей девушкой Фи́би. Внезапно его жизнь переворачивается с ног на голову. Оказывается, Майк хорошо обученный смертоносный агент в засаде. Его тайное прошлое возвращается, чтобы преследовать его. Майк оказывается в центре смертельной правительственной операции, и, чтобы выжить, он вынужден вызвать своего внутреннего героя.

В фильме присутствует реальная подоснова в виде проводимой американскими спецслужбами программы «МК-Ультра».

В ролях

Создание 
Съёмки начались 14 апреля 2014 в районе Нового Орлеана и закончились в середине июня. Специально для этой роли Кристен Стюарт покрасила волосы в красный цвет.

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 44 % на основе 141 рецензии со средним баллом 5,4 из 10. На Metacritic — 50 баллов из 100.

Зрители восприняли фильм положительно — на IMDb рейтинг составляет 6,4 балла из 10. CinemaScore — фирма, занимающаяся исследованием рынка, — проводила опрос зрителей на выходе из кинотеатра в течение открывающего уик-энда. Так, средняя оценка кинозрителей была «четыре с минусом» по пятибалльной шкале.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы США 2015 года
Кинокомедии 2015 года
Фильмы-боевики 2015 года
Комедийные боевики
Фильмы-боевики США
Комедии о шпионах
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы на английском языке
Фильмы о ЦРУ
Фильмы-технотриллеры